Андрей Куприянов:
 Куприянов, Андрей Николаевич (род. 1950) — ботаник, доктор наук, профессор.
 Куприянов, Андрей Филимонович (1901—1943) — советский генерал-майор, командир 215-й стрелковой дивизии 30-й армии.